Buste van Simón Bolívar (Paramaribo) - beeld in Suriname
 Orde van de Buste van Bolivar - onderscheiding van Venezuela